Битва при Хёхсте произошла 20 июня 1622 года между объединённой армией Иоганна Церкласа Тилли и Гонсало Фернандеса Кордобы и протестантскими силами под командой Христиана Брауншвейгского.

Стремясь предотвратить объединение сил Мансфельда и Христиана Брауншвейгского на Майне, католические силы достигли реки в районе Хёхста 20 июня 1622 года и обнаружили войска протестантов, которые переправлялись через реку. Имея под своей командой 12 000 человек и немного пушек, Христиан оказался в неудачной позиции перед лицом двукратно превосходящего его противника. Христиан выслал отряд для защиты деревни перед переправой, а оставшаяся часть ускорила переправу через реку. Бой за деревню шёл почти пять часов, а переправа через реку шла под ожесточённым артиллерийским и мушкетным обстрелом. Христиан потерял при переправе весь свой багаж и 2000 человек (по Т. Харботлу: 12 000 человек). Несмотря на большие потери, он смог соединиться с Мансфельдом.

Хёхст был финальной точкой борьбы за Пфальц. Вскоре после битвы объединённые силы протестантов составили 25 000 человек, что сопоставимо с силами католиков. Вскоре началась осада Гейдельберга, который пал 19 ноября 1622 года. При этом известии небольшой английский контингент на службе Фридриха V эвакуировался из Маннгейма в крепость Франкенталь, который служил некоторое время последним форпостом протестантского сопротивления. Он был потерян в следующем году.

Сражения Тридцатилетней войны
Сражения в Германии
Сражения Католической лиги (1609)
Сражения Священной Римской империи
Сражения Испании
Конфликты 1622 года
События 20 июня
Сражения по алфавиту
Сражения 1622 года